А́лекс — уменьшительная форма имён Александр, Алексей и Александра (в последнем случае также Алекса). Может также являться самостоятельным именем.

Имя 
 Алекс (Алекс Кингстон) — английская актриса, наиболее известная своими ролями в сериалах «Доктор Кто» и «Скорая помощь».
 Алекс (Алекс Родриго Диас да Кошта) (род. 1982) — бразильский футболист, игрок сборной Бразилии.
 Алекс (Алекс Рафаэл Мескини) (род. 1982) — бразильский футболист, игрок сборной Бразилии.
 Алекс (Алессандро дос Сантос) (род. 1977) — игрок сборной Японии.
 Алекс (Алекс де Соуза) (род. 1977) — бразильский футболист.
 Алекс (Алекс Коста дус Сантус) (род. 1989) — бразильский футболист.
 Алекс (Алекс Морган) — американская футболистка, чемпионка Олимпийских игр.

Другие значения 
 Алекс — главный герой фильма и романа «Заводной апельсин».
 Алекс Крайчек — персонаж телесериала «Секретные материалы».
 «Комиссар Алекс» — польский телесериал о приключениях немецкой овчарки по кличке Алекс.
 Алекс — первый тропический циклон и первый по счёту ураган сезона 2010 года в бассейне Атлантического океана.
 Алекс — африканский серый попугай, который получил известность из-за экспериментов доктора наук Айрин Пепперберг.
 «Алекс» — название футбольного клуба «Ангара» из Ангарска в 1992 году.

Alex 
 Alex — кодовое название польской снайперской винтовки «Бор».

См. также 
 Алик

Примечания